Gershman ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Gershman (1944–2018), amerikanischer Kameramann
 Nathan Gershman (1917–2008), amerikanischer Cellist
 Suzy Gershman (1948–2012), amerikanische Schriftstellerin